

Sport
Tiratore – atleta che pratica il tiro a segno
Tiratore – atleta che pratica il tiro a volo

Altro 
Tiratore scelto – in ambito militare, soldato addestrato ed equipaggiato per colpire con precisone bersagli molto distanti
Franco tiratore – locuzione per definire un individuo che non segue i modi d'azione generalmente utilizzati dai componenti della schiera in cui milita e, invece, adotta un comportamento autonomo e imprevedibile, spesso fuori dai limiti imposti dalle convenzioni